Alan Hale sr. (1892–1950), een Amerikaans acteur.
Alan Hale jr. (1921–1990), zoon van Alan Hale, Sr., en eveneens een Amerikaans acteur.
Alan Hale (astronoom)